Berghaus est un producteur de vêtements de sport d'extérieur, de sacs à dos et de chaussures.
 Ruth Berghaus est une chorégraphe allemande ainsi qu'une directrice de théâtre et d'opéra.
 Heinrich Berghaus est un géographe allemand.
 Île Berghaus une île nommée d'après le géographe allemand.